Златопільська гімназія (навчальний заклад) — сучасний середній навчальний у м. Новомиргород Кіровоградської області.
 Златопільська чоловіча гімназія — історичний навчальний заклад у м. Златопіль Чигиринського повіту Київської губернії.
 Златопільська гімназія (споруда) — архітектурна пам'ятка; історична будівля Златопільської чоловічої гімназії.